De Rally van Zweden 1989, formeel 39th International Swedish Rally, was de 39e editie van de rally van Zweden en de eerste ronde van het wereldkampioenschap rally in 1989. Het was de 187e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Karlstad.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Resultaten op juwra.com
  Resultaten op ewrc-results.com

Zwe
Rally van Zweden